Chris Marsh is een reiki-leraar die de laatste 30 jaar in Japan heeft gewoond. Hij is Tendai-boeddhist en een van de meest vooraanstaande reiki-leraren van dit moment.

Op jonge leeftijd trok Marsh naar Japan om daar verschillende krijgskunsten te bestuderen, zoals Iaido en Shihan (de kunst van zwaardtrekken). Daar kwam hij in contact met de meditatietechnieken van reiki en ging hij zich door middel van studie en onderzoek toeleggen op de oorsprong ervan. In juni 2000 werd Marsh voorgesteld aan een oude boeddhistische non genaamd Mariko Suzuki (beter bekend als Suzuki-san), bij wie hij ging studeren.

Suzuki-san was een studente van Mikao Usui en nicht van Usui's vrouw (Sadako Suzuki). In 2001 ontmoette hij meer studenten van Usui. Er werd hem veel verteld over Usui's onderwijs en hij kreeg de notities, dagboeken en de leefregels van Usui te zien. Deze documenten worden door de, toen nog 12 levende, studenten van Usui gezien als heilige documenten en ze mochten daarom niet gefotografeerd of gekopieerd worden. Het werd Marsh echter wel toegestaan de documenten met de hand te kopiëren. Deze documenten gelden nog steeds als de basis van reiki  en wordt teate genoemd.

Externe link 
 Interview met Chris Marsh, Reiki Council

Reiki